Vacik bzw. Vacík – weibliche Form Vacíková ist ein Familienname; Namensträger sind:
 Jan Vacik, österreichischer Keyboarder und Musikproduzent
 Kateřina Vacíková (* 1983), tschechische Wildwasser-Kanutin 
 Věra Vacíková (* 1951), tschechoslowakische Politikerin